Хромой Тимур — название нескольких литературных произведений:

 «Хромой Тимур» — роман Сергея Петровича Бородина.
 «Хромой Тимур» — пьеса Гусейна Джавида.